Hemeckebach steht für:
 Hemecke, Zufluss des Lenne-Nebenflusses Rahmede im Märkischen Kreis
 Hemkebach, Zufluss des Oelbachs zwischen Bochum und Witten